Gnaeus Papirius Carbo ist der Name folgender Personen:

* Gnaeus Papirius Carbo (Konsul 113 v. Chr.), römischer Politiker
 Gnaeus Papirius Carbo (Konsul 85 v. Chr.) (~135 v. Chr.–82 v. Chr.), römischer Politiker